Unione Sportiva Dilettantistica Miranese Calcio é uma agremiação esportiva italiana, fundada em 1909, e sediada em Mirano, na província de Veneza.

História
Participa na temporada 1947-1948 do seu primeiro e único campeonato de Série C. Na temporada seguinte disputa o seu primeiro campeonato de Série D, na época chamada Promoção.

O seu último campeonato disputado nesta categoria foi a Série D, Campeonato Nacional de Diletantes, 1995-1996. Nesta série tomou parte no total em 20 edições.

Na temporada 1973-1974 vence a Copa Itália de Diletantes. Em 1974, deveria disputar a Copa Otorrino Barassi, competição em que faziam parte os campeões da Copa Itália de Diletantes da Itália e da Inglaterra. A disputa que ocorreria entre o Bishop's Stortford Football Club não acontece devido a problemas de organização.

<div style="clear: right">

Campeonatos nacionais

Títulos 
Copa Itália Diletantes: 1
Copa Itália Diletantes 1973-1974

Ligações externas
U.S.D. Miranese Calcio - Site oficial
Unione Sportiva Miranese Calcio no Venetogol.it
Miranosport.it

Miranese
Clubes de futebol fundados em 1919